Tihanyi ist ein ungarischer Familienname:

 Endre Tihanyi (1945–2022), ungarischer Turner
 Kálmán Tihanyi (1897–1947), ungarischer Ingenieur
 Lajos Tihanyi (1885–1938), ungarischer Maler
 Sándor Tihanyi (1919–2006), ungarischer Generalmajor

Siehe auch:
 Tihany